Die German Open 1995 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier am LTTC Rot-Weiß Berlin in Berlin. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 15. bis 21. Mai 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
German Open 1995